Nyanga (provincie) een provincie in Gabon
Nyanga (Gabon), een plaats in de gelijknamige provincie
Nyanga (rivier), een rivier in Gabon en Congo-Brazzaville
Nyanga (district Congo), een district in Congo-Brazzaville
Nyanga (district Zimbabwe), een district in Zimbabwe
Nyanga (Zimbabwe), een plaats in dat district
Nyanga (volk), een volk in het oosten van Congo-Kinshasa